Maldane är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1860. Maldane ingår i familjen Maldanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Maldane